El término Ernst puede hacer referencia a:

Personas 
 Adolfo Ernst, naturalista germano-venezolano.
 Max Ernst, artista plástico alemán nacionalizado francés.
 Heinrich Wilhelm Ernst, compositor y violinista checo.
 Fabian Ernst, futbolista alemán.
 Karl Ernst, líder de las "camisas pardas" en Berlín.
 Richard Ernst, Premio Nobel de Química.
 Ernst-Günther Schenck, médico de las SS.

Localidades 
Ernst (Renania-Palatinado), municipio alemán.